Cette page contient les pages d'homonymie de Detouche et Détouche.

Patronyme 

 Louis-Constantin Detouche (1810-1889), horloger français ;
 Laurent Détouche (1816-1882), peintre français ;
 Henry Detouche (1854-1913), peintre et dessinateur français ;
 Jules Detouche (1908-1978), militaire français, Compagnon de la Libération.

Toponyme 

 Avenue Detouche, voie de la commune de Villemomble.

Homonymie de patronyme
Patronyme français